Grenoble